Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
 Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
 Hogeschool voor de Kunsten Kampen
 Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg
 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)